Irving Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Irving Township (Illinois)
 Irving Township (Kansas)
 Irving Township (Michigan)
 Irving Township (Minnesota)
 Irving Township (South Dakota)